Espe (plaats), plaats in Denemarken
 Espe (parochie), parochie in Denemarken

Zie ook
 Epse, plaats in Nederland